Polyphontes (altgriechisch ) ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Polyphontes (Sohn des Autophonos)
 Polyphontes (Bruder des Kresphontes)
 Polyphontes (Herold des Laios)
 Polyphontes (Bruder der Althaia)